Buys ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Sigismund de Buys († 1693), kurbrandenburgischer Offizier
 Christoph Buys Ballot (1817–1890), niederländischer Naturwissenschaftler und Admiral
 Frieke Buys (* 1954), niederländische Schwimmerin
 Henry de Buys Roessingh (1899–1954), deutscher Maler
 Jan Brandts Buys (1868–1933), niederländischer Komponist

 Kimberly Buys (* 1989), belgische Schwimmerin
 Paulus Buys (auch Pauwels Buys; 1531–1594), niederländischer Staatsmann
 Peter Buys (1540–1587), holländischer Geistlicher, Theologe und Hochschullehrer, siehe Peter Busäus
 Philip Buys (* 1988), südafrikanischer Radrennfahrer
 Willem Buys (1661–1749), holländischer Politiker

Siehe auch:
 Gouden Buys
 Buijs
 Büse
 Beuys